SGH steht für:
 eine Serie von Mobiltelefonen der Firma Samsung
 Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee
 Schiller-Gymnasium in Hof
 Schönbuch-Gymnasium in Holzgerlingen
 Städtisches Gymnasium Herzogenrath in Herzogenrath
 Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung, die Dachorganisation der höhlenforschenden Vereine in der Schweiz 
 Szkoła Główna Handlowa, eine Handelshochschule in Warschau

SGH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Sangerhausen bis 1997
 Deutschland: Landkreis Mansfeld-Südharz (für Sangerhausen)

sgh steht für:
 Shughni (ISO-639-3-Code), Südost-Iranische Sprache

Abkürzung